Вячеслав Васильевич Лебеди́нский (1888 — 1956) — российский советский химик, член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, ученик Л. А. Чугаева. Лауреат Сталинской премии.

Биография 

Профессор ЛГУ (1920—1935), МИТХТ (1939—1952) и других вузов. Владимир Лебединский был специалистом по химическим свойствам, синтезу и анализу комплексных соединений, методам получения, разделения и очистки металлов платиновой группы.

Работы В.В. Лебединского по реализации промышленной технологии извлечения благородных металлов из медно-никелевых шламов были отмечены в 1946 году Сталинской премией. В том же году он был избран членом-корреспондентом АН СССР , а через год Лебединскому присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. С 1939 по 1950 год он руководил кафедрой неорганической химии в Московском ордена Трудового Красного Знамени институте тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова (МИТХТ).

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (13.11.1944)
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Сталинская премия второй степени (1946) — за разработку и внедрение в производство технологии получения металлов платиновой группы из сульфитных медно-никелевых руд

Литература 
 Звягинцев О. Е., В. В. Лебединский, «Журнал о неорганической химии», 1957, т. 2, в. 8.

Ссылки 
 
 Кафедра неорганической химии МИТХТ им. М. В. Ломоносова
 
 Viacheslav Vasil’evich Lebedinskii. George B. Kauffman.  Rhodium Express. No.17. December 1996. PP 17 – 36

Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели МИТХТ
Похороненные на Ваганьковском кладбище